Strada nazionale 18 – strada statale del Marocco
Strada nazionale 18 di Alemagna – ex strada statale nel Regno d'Italia